Liste des cours d'eau de Nouvelle-Calédonie.

Amoa
Canala (cours d'eau)
Cap (cours d'eau)
Comboui
Diahot
Dothio
Dumbéa  (fleuve) 
Hienghène (cours d'eau)
Ho (cours d'eau)
Houaïlou (cours d'eau)
Iouanga
Karoipa
Koua (cours d'eau)
Kouakoué
Kouaoua (cours d'eau)
Koué
Koumac (cours d'eau)
Kuébéni
La Coulée
La Foa (cours d'eau)
Moindah 
Moindou (cours d'eau)
Monéo (cours d'eau)
Mou (cours d'eau)
Nakéty
Néavin
Néhoué
Népoui (cours d'eau)
Néra (Nouvelle-Calédonie)
Nessadiou (cours d'eau)
Ngo (cours d'eau)
Ngoye (cours d'eau)
Ni (Nouvelle-Calédonie)
Nimbaye
Nimbo (Mba)
Ouaco (cours d'eau)
Ouaieme
Ouango (cours d'eau)
Ouaméni
Oué Bouameu
Oué Pouanlotch
Ouenghi
Ouha
Ouinné
Pirogues
Plum (Nouvelle-Calédonie)
Poué Koué
Pourina
Poya (cours d'eau)
Salée (Nouvelle-Calédonie)
Taom
Tchamba (cours d'eau)
Témala
Thio (cours d'eau)
Tiaoué
Tinip
Tiwaka
To N'deu
Tontouta
Voh (cours d'eau)
Yaté (cours d'eau)

Notes et références 

Nouvelle-Calédonie
Cours d'eau